Faugh a Ballagh (), в оригинале Fág an Bealach, читается «фаг-а-балла» — боевой клич ирландского происхождения, который использовался многими ирландскими воинскими формирования в истории Великобритании. Впервые упомянут как боевой клич  Британской армии, а позже — боевой клич полка нового образца , созданного в 1881 году, и Королевского ирландского полка, образованного в 1992 году.

Как девиз подразделений 
По легенде, боевым кличем 87-го пехотного полка Британской армии эта фраза стала в битве при Барросе 5 марта 1811 года, когда сержант Патрик Мастерсон (или Мастермен) вместе с энсином Кеогом из этого же полка под этот клич ввязался в бой с французами и захватил французского имперского орла, а затем пронёс его триумфально перед рядами солдат, чтобы поднять их боевой дух (энсин Кеог пал в том бою).

В годы Гражданской войны в США фраза Faugh A Ballagh стала девизом многих подразделений:
 Девиз  Потомакской армии северян — туда входили такие пехотные полки, как 69-й Нью-Йоркский «сражающийся», 63-й Нью-Йоркский, ,  и .
 Вариант написания девиза Faj an Bealac! был изображён на штандарте  или «7-го Ирландского», сражавшегося в составе Теннессийской армии на Западном театре военных действий.
 Это также был девиз I роты 8-го Алабамского пехотного полка Армии Конфедерации, в котором из 109 человек 104 были ирландцами по происхождению. Рота носила тёмно-зелёную форму; на одной стороне их штандарта был изображён Флаг КША с фигурой Джорджа Вашингтона в центре, на другой — в зелёном поле арфа с трилистниками и девизы «Erin Go Bragh» и «Faugh A Ballagh».

В годы Первой мировой войны эта же фраза была девизом  . Позже девиз стал одним из популярных девизов среди ирландских националистов, хотя не получил в ИРА такого распространения, как более известный боевой клич Erin Go Bragh. В настоящее время этот девиз является также девизом  из Армии Канады.

В культуре 
Ставшая частью человеческий речи, эта фраза вошла в маркетинг и стала появляться на разных товарах от футболок до кружек.
 Ирландский историк и автор-исполнитель  из группы The Wolfe Tones выпустил в своё время книгу и CD-диск под названием «Clear the Way», в которой описал историю 69-го Нью-Йоркского пехотного полка. Сама группа The Wolfe Tones исполняла песню «You'll Never Beat The Irish», в которой в припеве звучали слова на ирландском «Faugh A Ballagh».
 Австралийский поэт Банджо Патерсон в стихотворении «Конь священника Ралли» из цикла «» в шутку утверждал, что фраза «Faugh A Ballagh» была взята из французского (в русском переводе С.Шоргина этот момент опущен):

Конь был назван "Фаг-а-Балла" ("Прочь с дороги" - перевод), 
И седло сияло зеленью долин.

 Фраза встречается в песнях «The Legend of Finn MacCumhai» и «Heroes From Our Past» группы Dropkick Murphys.
 Истории Ирландской бригады посвящён документальный фильм Fág an Bealach (ирландский вариант написания девиза бригады), вышедший на ирландском канале TG4.
 Этим девизом назван ежегодный легкоатлетический кубок, который разыгрывается с 1907 года и учреждён 87-м пехотным полком. В розыгрыше участвуют легкоатлеты из клуба «», соревнуясь в беге по пересечённой местности на 6 миль.
 Фраза звучит традиционно в  перед броском шара — этим предупреждают всех посторонних лиц. Написание этой фразы — «Fág a' bealach».
 Фраза является девизом дублинского регбийного клуба «».
 Ирландский рестлер Шеймус, выступающий в WWE, несколько раз выкрикивал эту фразу при выходе на ринг, однако из-за незнания ирландского языка зрителями многие полагали, что он выкрикивал «Fella!» ().

См. также 
 Erin Go Bragh

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Wild Geese Irish Brigade 
 A Tradition is Born - the Origin of the motto 'Faugh a Ballagh' and the Royal Irish Green Hackle 

История Ирландии
Боевые кличи